
Termin -{GUA}- ima više značenja.

 Genetički kod za valin
 Gvatemala, IOC i FIFA kod zemlje